The Librarian: Quest for the Spear, een Amerikaanse tv-film uit 2004
The Librarian: Return to King Solomon's Mines, het vervolg uit 2006
The Librarian: Curse of the Judas Chalice, verder vervolg uit 2008
The Librarians, serie gebaseerd op de films